Seetalbach ist ein Gewässername:

 Seetalbach (Fils), linker Zufluss der Fils in Kuchen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Seetalbach (Moosalbe), linker Zufluss der Moosalbe (zum Schwarzbach) nach Steinalben, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Seetalbach (Roßbach), rechter Zufluss des Roßbachs (zur Iller) bei der Goimoosmühle, Gemeinde Rettenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Seetalbach (Untere Bära), rechter Zufluss der Unteren Bära nach Egesheim, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Seetal
 Seewaldbach